Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Melo e Antonio Prieto che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Martin Lee 6-2, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 André Sá /  Cristiano Testa (primo turno)
 Alexandre Simoni /  Paulo Taicher (quarti di finale)

 Luke Bourgeois /  Dejan Petrović (primo turno)
 Daniel Melo /  Antonio Prieto (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1999